

Села:
 Лани — Вінницька область, Тиврівський район
 Лани — Івано-Франківська область, Галицький район
 Лани — Кіровоградська область, Петрівський район
 Лани — Львівська область, Львівський район, Бібрська міська громада
 Лани — Львівська область, Львівський район, Щирецька селищна громада
 Лани — Полтавська область, Диканський район

 Лани — хутір на Бережанщині, знятий з облікових даних
 Лани — частина Замарстинова

Лани — село в гміні Черниця Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Лани — село в гміні Красностав Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Лани — село в гміні Ґосцерадув Красницького повіту Люблінського воєводства
 Лани — село в гміні Маркушув Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Лани — село в гміні Цисек Кендзежинсько-Козельського повіту Опольського воєводства
 Лани — село в гміні Рудзінець Гливицького повіту Сілезького воєводства
 Лани — село в гміні Водзіслав Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Лани — частина міста Новий Сонч у Малопольському воєводстві
 Лани — частина міста Тичин у Ряшівському повіті Підкарпатського воєводства
 Лани — частина міста Ряшів в Підкарпатському воєводстві
 Лани — частина села Кшичев у гміні Тереспіль Більського повіту Люблінського воєводства
 Лани — частина села Бжезьно в гміні Дорогуськ Холмського повіту Люблінського воєводства
 Лани — частина села Ходорова в гміні Грибів Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Лани — частина села Насеховиці в гміні Мехув Меховського повіту Малопольського воєводства
 Лани — частина села Бжезінкі-Нові в гміні Тчув Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Лани — частина села Хехли в гміні Полічна Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Лани — частина села Турбя в гміні Залешани Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Лани — частина села Залісся (Залесе) в гміні Красічин Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Лани — частина села Загутинь у гміні Загір'я Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства
 Лани — частина села Матисівка (Матисувка) в гміні Тичин Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Лани — частина села Удуж у гміні Жарновець Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Лани — частина села Стодоли-Весь у гміні Войцеховиці Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Лани — частина села Обленґорек у гміні Стравчин Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Лани — частина села Белзув у гміні Скальбмеж Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Лани — частина села Воля-Мурована в гміні Сіткувка-Новіни Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Лани — колонія в гміні Водзіслав Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства

Лани (Гавличкув-Брод)
 Лани (Хрудім)
 Лани (Кладно)

Див. також 
 Лани-Соколівські

Примітки